Пфальц (Pfalz) — історична область на південному заході Німеччини на півдні федеральної землі Райнланд-Пфальц .
 Рейнланд-Пфальц (Rheinland-Pfalz) — федеральна земля Німеччини . 
 Пфальц-граф — різновид графського титулу .